Jeroen Boschplein ('s-Hertogenbosch);
Jeroen Boschplein (Rucphen);
Oude naam van het Wilhelminaplein ('s-Hertogenbosch) tijdens de Tweede Wereldoorlog.